

Toponyme

Clova, un village intégré à la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec ;
 Barrage Clova, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec ;
 Centrale de Clova, La Tuque, en Mauricie, au Québec ;
 Gare de Clova, une gare ferroviaire situé dans le hameau de Clova, dans la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec ;
 Lac Clova, un plan d'eau de La Tuque, en Mauricie, au Québec ;
 Rivière Clova, un affluent du Lac du Pain de Sucre, coulant au Nord du fleuve Saint-Laurent, dans La Tuque, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec ;

Clova, une localité en Écosse ;
 , une vallée en Écosse ;

Clova des Xot, un talayot circulaire monumental situé dans la possession de sa Canova de Morell (Artà) dans les îles Balnéares ;

Planète Mars
 Cloca, un cratère de la planète Mars.

Autre 
 Clova, un assistant personnel intelligent pour les systèmes d'exploitation Android et iOS